Franz Krammer ist der Name folgender Personen:

* Franz Krammer (Theologe) (1748–1818), österreichischer Theologe und Hochschullehrer
 Franz Krammer (Maler) (1798–1835), österreichischer Maler und Lithograf
 Franz Krammer (Politiker) (1890–1975), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Franz Krammer (* 1959), österreichischer Musiker, siehe Die 4 Holterbuam